

Patronymes 
 Ichirō Satake (1927-2014), mathématicien japonais, auteur de l'isomorphisme de Satake ;
 Le clan Satake est un clan de samouraï japonais ;
 Satake Yoshinobu (1570-1633), daimyo japonais de l'époque Azuchi Momoyama et du début de l'époque d'Edo ;
 Satake Yoshisuke  (1902-2000), botaniste japonais ;
 Norihisa Satake (1947- ), homme politique japonais.